Akademia pana Kleksa – powieść Jana Brzechwy z 1946 r.
 Akademia pana Kleksa – film fabularny z 1984 r. w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego z Piotrem Fronczewskim w roli głównej
 Akademia pana Kleksa – musical grany w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie